Groth är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Groth
 Bertil Groth
 Carl-Gustav Groth
 Carl Magnus Groth
 Erik Gustaf Groth
 Einar Groth
 Erna Groth
 Farao Groth (född 1985), svensk radiopratare
 Jacob Groth
 Joakim Groth
 Johan Groth
 Klaus Groth
 Leonard Groth
 Magnus Groth
 Marcus Groth
 Paul Heinrich von Groth
 Vilhelm Groth

Svenska efternamn
Tyska efternamn